Melantios, Melanthios – imię greckie
 Melantios z Aten – tragik i autor elegii (V wiek p.n.e.),
 Melantios – malarz (IV wiek p.n.e.),
 Melantios – attydograf (III wiek p.n.e.),
 Melantios z Rodos – poeta-tragik,
 Melantios – postać literacka, bohater epizodyczny z Odysei Homera,
 (12973) Melanthios – planetoida.